Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala drugi rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 2001./02. Liga je bila podijeljena u tri skupine -   Jug, Sjever i Zapad u kojima je sudjelovao 31 klub.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2001./02.
 3. HRL 2001./02.
 Hrvatski kup 2001./02.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.

2001-02
ž-2